

Toponyme
 Arrive, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Saint-Gladie-Arrive-Munein ;
 Saint-Gladie-Arrive-Munein, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme